rejon krasnopolski – rejon na Białorusi, w obwodzie homelskim
 rejon krasnopolski – rejon na Ukrainie, w obwodzie sumskim